El apellido italiano Achillini corresponde a varias personalidades:

 Alejandro Achillini, también conocido como Alessandro Achillini (1463-1512), filósofo y médico italiano
 Claudio Achillini (1574-1640), jurista y escritor italiano
 Giovanni Filoteo Achillini (1466-1538), poeta, erudito y humanista italiano